Ово је списак 26 региона Француске поређаних по густини становника:

Види још 
 Региони Француске по броју становника
 Региони Француске по површини

Француски региони